Василий Криницкий:
 Криницкий, Василий Павлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4591; 16 декабря 1831.
 Криницкий, Василий Яковлевич (1875—1963) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.